Ел Улар има више значења:

 Ел Улар (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Улар (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Улар (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Улар (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику